San Sebastián kan syfta på:

 San Sebastián – spanskt namn på helgonet Sebastian (helgon)
 Clásica de San Sebastián – ett cykellopp i den baskiska regionen San Sebastián i Spanien

Geografi

Colombia 

 San Zenón, Colombia, Bolívar, 
 San Sebastián de Buenavista, kommun, Magdalena, 
 San Sebastián kommun, Colombia, 
 San Sebastián, Colombia,

Filippinerna 

 San Sebastian, Samar,

Guatemala 

 Municipio de San Sebastián (kommun), kommun, 
 San Sebastián, Guatemala, Departamento de Retalhuleu, 
 Municipio de San Sebastián Huehuetenango, kommun, 
 San Sebastián Huehuetenango, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango, Municipio de San Sebastián Huehuetenango,

Honduras 

 San Sebastián kommun, Lempira, 
 San Sebastián, Lempira, 
 San Sebastián kommun, Comayagua, 
 San Sebastián, Comayagua,

Mexiko 

 Santa María Tutla, ort, Oaxaca, San Andrés Dinicuiti, 
 San Sebastián, San Bartolo Tutotepec, 
 San Sebastián, Malinalco, delstaten Mexiko, 
 San Sebastián, Juan Rodríguez Clara, 
 San Sebastián, San Joaquín, 
 San Sebastián, Zongolica, 
 San Sebastián, Chucándiro, 
 San Sebastián, Querétaro, 
 San Sebastián, Tlaxiaco, 
 San Sebastián, Silacayoápam, 
 San Sebastián, Coapilla, 
 San Sebastián, Apan, 
 San Sebastián, Solosuchiapa, 
 San Sebastián, Ixtacomitán, 
 San Sebastián, Las Margaritas, 
 San Sabastián Tierra Blanca, ort, Veracruz, Tamiahua, 
 San Sebastián Zinacatepec, ort, Puebla, 
 San Sebastián Villanueva, ort, Puebla, Acatzingo, 
 San Sebastian Teitipac (kommunhuvudort i Mexiko), Oaxaca, San Sebastián Teitipac, 
 Héroes de Chapultepec, Durango, Cuencamé, 
 Sebastián, Guanajuato, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
 San Sebastián, Teoloyucan, 
 San Sebastián, Tepotzotlán, 
 San Sebastián, Zumpango, 
 San Sebastián, Metepec

Spanien 

 San Sebastián de la Gomera (ort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 San Sebastián, stad, Baskien, Gipuzkoa, 
 Donostia / San Sebastián (kommun i Spanien), Baskien, Gipuzkoa, 
 San Sebastián de los Reyes, en stad nära Madrid, Spanien

Se även
 Saint-Sébastien – flera betydelser
 San Sebastiano – flera betydelser
 Sankt Sebastian – flera betydelser
 São Sebastião, São Paulo, Brasilien
 Sebastian – flera betydelser